Brainiac - personagem dos quadrinhos, inimigo do Superman
 Brainiac 5 - super-herói da DC Comics
 Brainiac (Smallville) - personagem de série de TV
 Brainiac (arco de história)

Desambiguação